Kjeza ima više značenja:
 Kjeza (Alesandrija)
 Kjeza (Beluno)
 Kjeza (Bergamo)
 Kjeza (Breša)
 Kjeza (Kuneo)
 Kjeza (Ferara)
 Kjeza (La Specija)
 Kjeza (Mesina)
 Kjeza (Rovigo)
 Kjeza (Savona)
 Kjeza (Trento)
 Kjeza (Verbano-Kuzio-Osola)
 Kjeza (Verčeli)